The Chase steht für:

 The Chase (1946), US-amerikanischer Spielfilm
 Originaltitel von Ein Mann wird gejagt, US-amerikanischer Spielfilm (1966)
 Originaltitel von Highway Heat (auch: The Chase – Die Wahnsinnsjagd), US-amerikanischer Spielfilm (1994)
 The Chase (2017), südkoreanischer Spielfilm
 The Chase (Großbritannien), eine britische Fernseh-Quizshow
 deutscher Ableger, siehe Gefragt – Gejagt
 The Chase (Fernsehserie), britische Fernsehserie aus dem Jahr 2006

Siehe auch:
 Chase